Karl von Mansfeld (1543 - 24 de agosto de 1595) fue un general alemán durante la guerra de Colonia y las guerras habsburgo-otomanas.

Von Mansfeld era hijo del Conde Pedro Ernesto I von Mansfeld-Vorderort, nacido en el actual Luxemburgo, y fue educado en Francia. Ingresó en el ejército de Felipe II de España, y fue nombrado general y almirante de la armada de los Países Bajos Españoles. Fue enviado a Hungría, donde junto con el Conde Mátyás Cseszneky participó en el sitio de Esztergom en 1595 durante la Guerra Larga. Murió poco después, probablemente de sus heridas, en Komárom.

Familia 

Se casó dos veces, la primera con Diane de Cossé, y la segunda con María Cristina von Egmond, quien murió en 1622.

Ella tuvo, con su segundo marido, un hijo, Alexandre de Bournonville Duque de Bournonville, Conde de Henin-Lietard (14 de septiembre de 1585, Bruselas - 21 de marzo de 1656), y probablemente con Mansfeld, un segundo hijo, Antoine III de Lalaing (nacido entre 1588 y 1590 - 26 de septiembre de 1613), Conde de Hoogstraeten, quien se casó con María Margarita de Berlaymont, hija de Claude Berlaymont, también conocido como Haultpenne.

Hermanos 
Del primer matrimonio de su padre el 1 de abril de 1542 con Margarita van Brederode (*ca. 1520 - 31 de mayo de 1554);

 Friedrich (1542-1559)
 Polyxene, casada con Palamedes von Nassau-Chalon 

Hermanastros:

Del segundo matrimonio de su padre el 22 de febrero de 1562 con María Montmorency (+5.2.1570) 
 Philipp Oktavian (1564, +1591)
 Dorothea;  casada con Francisco Verdugo

Hermanos naturales [con Ana von Benzerath] 
 Pedro Ernesto II von Mansfeld (1580 - cerca de Sarajevo, 29 de noviembre de 1626)

Ancestros

Referencias 

 

Generales de Alemania
Generales de España
Karl
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico